Zappert ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Zappert (1845–1892), österreichischer Dramaturg und Journalist
 Georg Zappert (1806–1859), Archäologe und Literaturhistoriker 
 Julius Zappert (1867–1942), Pädiater
Siehe auch:
 Zappert Point